Кольцева́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Кольцевая улица — улица в Абакане.
 Кольцевая улица — улица в Благовещенске.
 Во Владимире:
 1-я Кольцевая улица.
 2-я Кольцевая улица.
 3-я Кольцевая улица.
 Кольцевая улица — улица в Красноярске.
 Кольцевая улица — улица в Курске.
 Кольцевая улица — улица в Липецке.
 Кольцевая улица — улица в Медвежьегорске.
 Кольцевая улица — улица в Оренбурге.
 Кольцевая улица — улица в Петрозаводске.
 Кольцевая улица — улица в Салавате.
 Кольцевая улица — улица в Самаре.
 Кольцевая улица — улица в Твери.
 В Томске:
 Кольцевая улица — улица в Академгородке;
 Кольцевая улица — улица в Туле.
 Кольцевая улица — улица в Уфе.
 Кольцевая улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Кольцевая улица — улица в Днепре.
 Кольцевая улица — улица в Донецке.
 Кольцевая улица — улица в Евпатории.
 Кольцевая улица — улица в Полтаве.
 Кольцевая улица — улица в Харькове.
 Кольцевая улица — улица в Чернигове.

Казахстан 
 Кольцевая улица — улица в Алма-Ате.